Berliner Tor (Potsdam), een grotendeels verdwenen stadspoort
Berliner Tor (Templin)
Berliner Tor (Wesel)
Berliner Tor (Hamburg), een voormalige stadspoort
Station Hamburg Berliner Tor, een trein- en metrostation